EOF est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 End-of-file, une condition qui signale la fin d'un fichier informatique ;
 Echoes of Faydwer, une extension pour le jeu vidéo EverQuest II ;
 expression originale française, un type d'œuvres bénéficiant de quotas minimum de diffusion à la télévision française ;
 Empirical Orthogonal Function (en français, décomposition orthogonale aux valeurs propres, une méthode statistique d'analyse de données ;
 Éolienne offshore flottante, une éolienne offshore montée sur une structure flottante.

Eof est un nom propre pouvant désigner :
 Eof, un gardien de troupeau anglais du Moyen Âge qui affirme avoir eu une apparition mariale.